Damernas singeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes 10 till 16 augusti. 64 spelare deltog i turneringen. Matcherna spelades i bäst av 3 set. Tiebreak tillämpades ej i avgörande set. Underlaget var hardcourt, materialet kallades DecoTourf.

Medaljörer

Lottning

Slutspel

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Teckenförklaring 

INV = Inbjuden 

IP = ITF Placering 

ALT = Reserv 

u = Uppgivet 

w/o = Walkover

Referenser

Externa länkar 
 Spelschema, resultat och lottning

Tennis vid olympiska sommarspelen 2008